Фридрих IV може да се отнася за:
 Фридрих IV (Швабия) (1145 – 1167)
 Фридрих IV (Цолерн) (1188 – 1255)
 Фридрих IV (Лотарингия) (1282 – 1328)
 Фридрих IV (Нюрнберг) (1287 – 1332)
 Фридрих IV (Майсен и Тюрингия) (1384 – 1440)
 Фридрих IV (Вид) (1518 – 1568)
 Фридрих IV (Пфалц) (1574 – 1610)
 Фридрих IV (Брауншвайг-Люнебург) (1574 – 1648)
 Фридрих IV (Тирол) (1382 – 1439)
 Фридрих IV (Шлезвиг-Холщайн-Готорп) (1671 – 1702)
 Фридрих IV (Хесен-Хомбург) (1724 – 1751)